Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 16-án és 17-én rendezték Chamrousse-ban. Az aranyérmet a francia Jean-Claude Killy nyerte meg.

Eredmények 
A versenyzőket 17 futamba sorolták, mindegyik futamból az első két legjobb időt elérő versenyző bejutott a döntőbe. A többiek a selejtező második fordulójában egy újabb futamot teljesítettek, innen futamonként a legjobb időt elérő versenyző jutott a döntőbe. A döntőben így 51 versenyző vett részt, ahol újabb két futam összesített időeredménye határozta meg a végső sorrendet.

Selejtező 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján

1. forduló

2. forduló

Döntő

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon